Achtung Notaufnahme! ist eine deutsche Fernsehsendung, die seit 2016 auf Kabel eins ausgestrahlt wird.

Konzept 
Die Sendung zeigt Ärzte und anderes Klinikpersonal sowie die betroffenen Personen und Angehörigen bei der Notaufnahme.

Produktion und Ausstrahlung 
Die Sendung wird seit dem 1. Januar 2016 aus Kabel eins ausgestrahlt. Bisher wurden 90 Folgen produziert.

Episodenguide

Live-Sendung 
Am Donnerstag, den 13. Februar 2020 sendet man eine 2 stündige Live-Sendung, von Achtung Notaufnahme! und begleitet ein Mediziner- und Pflege Team, einer Notaufnahme eines deutschen Krankenhauses. Neben Notfällen, Operationen, kommen auch Pfleger und Ärzte, in dem Live-Format über ihren Beruf zu Wort.

Weblinks 
 
 Sendung auf Kabeleins.de
 Achtung Notaufnahme! in der Internet Movie Database (englisch)

Einzelnachweise 

Doku-Soap
Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Kabel eins